Regno Unito
 Stow – parrocchia civile del Lincolnshire
 Stow-on-the-Wold – paese del Gloucestershire
 Stati Uniti d'America
 Stow – città della contea di Oxford, Maine
 Stow – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Stow – città della contea di Summit, Ohio